Dineen peut désigner :

Patronyme 
 Bill Dineen (1932-), est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Gary Dineen (1943-), est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Gord Dineen (1962-), est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Kevin Dineen (1963-), est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Peter Dineen (1960-), est un joueur de hockey sur glace canadien ;

Homonymie de patronyme